Иосиф Симон Ассемани ( — Юсуф Симъан ас-Симъани, , ; 27 августа 1686, Хасрун — 13 или 16 января 1768, Рим) — итальянский востоковед ливанского происхождения, хранитель Ватиканской библиотеки (1738—1768 годы), титулярный архиепископ Тира. За свою деятельность и энциклопедические познания получил прозвище «Великий Ассемани».

Происходил из маронитской семьи, в 1696 году поступил в маронитскую коллегию Папского Григорианского университета в Риме, окончил её в 1709 году. Талантливый выпускник (к тому моменту им было написано три сочинения по сирийской грамматике и богословию) был замечен папой Климентом XI, который оставил его в Риме и поручил каталогизацию раннехристианских рукописей, привезённых в 1707 году из Египта его братом Ильясом. В 1710 году Иосиф уже занимал должности переписчика восточных рукописей (scriptor Orientalis), переводчика с арабского и сирийского языков, а также советника Конгрегации по пересмотру и исправлению литургических книг восточных обрядов. В 1711 году Иосиф с папского разрешения переходит из маронитского в латинский обряд.

В 1715 году Иосиф возглавил организованную Климентом XI экспедицию в Сирию и Египет. За два года работы в монастырях Нитрийской пустыни, Каире, Дамаске, Ливане им было собрано около 150 ценнейших манускриптов, пополнивших собрание Ватиканской библиотеки. В 1736 году во время своего второго путешествия на Восток Иосиф по поручению Климента представлял Римскую церковь на маронитском Соборе в Дайр-Лувайзе, его поддержка латинизации Маронитской церкви привела к столкновению с маронитским Синодом.

Вернувшись в 1738 году из Ливана, Иосиф Симон до своей смерти занимал должность хранителя и префекта Ватиканской библиотеки. В 1766 году был посвящён в сан титулярного архиепископа Тира. Скончался в январе 1768 года в Риме.

Сочинения 
Основным трудом Иосифа Ассемани стала каталогизация ватиканского собрания сирийских, арабских, персидских, турецких, еврейских, самаритянских, армянских, эфиопских, греческих, коптских, грузинских и малабарских рукописей. Им был начат 12-томный каталог — «Климентова Ватиканская восточная библиотека» () из которого были напечатаны лишь первые четыре тома, рукописные материалы для остальных томов практически полностью погибли при пожаре 30 августа 1768 года.

Из других сочинений Иосифа Ассемани выделяются:
 «Писатели италийской истории» ();
 «О святых образах и реликвиях» ();
 «Календарь Вселенской Церкви» (), из задуманных 12 томов были опубликованы первые шесть, посвящённые «Славянской, или Греко-Московской, Церкви», в которых собраны греческие и латинские источники о принятии христианства различными славянскими народами;
 «Библиотека восточного канонического и гражданского права»;
 «Книга о естественных науках».

Неопубликованные сочинения:
 «Древняя и новая Сирия» (9 томов);
 «История Востока» (9 томов);
 «Соборы Восточной Церкви» (6 томов);
 «Евхологии Восточной Церкви» (7 томов).

Ссылки 
 
 
 Assemani // Энциклопедия Британника (1911 год) 
 Морозов Д.А., Герасимова Е.С., Каролус Рали Дадихи и «Восточная библиотека» Ассемани: Восточный взгляд на популяризацию сирийской литературы в Европе // Символ 61: Syriaca • Arabica • Iranica / ред. Н.Л.Мусхелишвили и Н.Н.Селезнев. - Париж-Москва, 2012, С.357-370.
Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 125.

Библиотекари Италии
Востоковеды Италии
Католические архиепископы
Лингвисты Италии